Patera – piatti ampi e poco profondi, usati in antichità per bere, soprattutto in contesto rituale
 Patera – formazione geologica extraterrestre simile a un cratere
 Patera – in architettura, elemento decorativo circolare
 Patera – parola spagnola che indica un tipo di barca, utilizzata negli ultimi tempi nel tentativo di entrare clandestinamente in Spagna dall'Africa